Fabian Müller (* 14. Dezember  1999 in Homberg (Efze))
ist ein deutscher Sportschütze. Er schießt mit der Luftpistole in der 2. Bundesliga.

Leben 
Seine schiessportliche Karriere begann 2012, als ihn sein Vater zu einem Jugendtraining mitnahm. Nach einigen Trainings wurde er sogar Vereinssieger.
Mit dem Erfolg kam der Ehrgeiz. Es dauerte nicht lange, bis die Trainer des Hessischen Schützenverbandes auf ihn aufmerksam wurden und sein Talent förderten.
In seiner Jugend schoss er dann ca. 4 Jahre im Hessischen Landeskader in den Disziplinen Luftpistole und Freie Pistole.

Die Saison 2018/19 nahm er sich als Auszeit, um sich auf sein Abitur zu konzentrieren. Danach startete er seine weitere Karriere beim Schützenverein Hegelsberg-Vellmar mit der Luftpistole in der Oberliga. Zudem wurde er 2019 Vize-Hessenmeister mit der Luftpistole und Hessenmeister mit der Freien Pistole.

In der Saison 2020/21 sollte er erstmals in der 1. Bundesliga Nord für den Verein Hegelsberg-Vellmar antreten. Leider fiel diese Saison aufgrund von Schutzmaßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie aus.

Nachdem er Anfang 2021 beim Hessischen Schützenverband als Betreuer für den Landeskader 2 Nord Pistole eingesetzt wurde, bekam er nach dem erfolgreichen Abschluss seiner C-Trainer-Lizenz eine Stelle als Honorartrainer. Für die Saison 2021/22 ist er sogar für den Landeskader 1 Pistole als Honorartrainer eingesetzt.

Bundesliga 

In der Bundesligasaison 2021/22 hatte er nach einem aufregenden Einstieg 361 Ringen geschossen. In seinen beiden weiteren Einsätzen konnte er seinen Bundesligaschnitt mit 365 und 369 auf insgesamt 365 Ringen steigern. Die Mannschaftsleistung reichte noch nicht für die 1. Bundesliga aus, weshalb Hegelsberg-Vellmar in der darauffolgenden Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga starte.

Vereine 

Hauptverein ist der Schützenverein Gut Ziel 1910 Gensungen.
Für den KKSV Brunslar schießt er in der Bezirksliga Freie Pistole und für den Schützenverein Hegelsberg-Vellmar schießt er Luftpistole in der 2. Bundesliga Nord.

Weiter Erfolge 
1. Platz 2015 Frankfurt am Main, Masterscup LP Team 
5. Platz 2016 Hannover, ISCH FP Einzel 
43. Platz 2016 Suhl, ISSF Junior World Cup FP Einzel 
64. Platz 2016 Suhl, ISSF Junior World Cup FP Einzel 
2. Platz 2016 Suhl, Walther-RWS-Pistolen Team Cup LP Team 
10. Platz 2018 Innsbruck, Meyton-Cup LP Mixed Team 
22. Platz 2018 Innsbruck, Meyton-Cup LP Einzel 
23. Platz 2018 Innsbruck, Meyton-Cup LP Einzel 
9. Platz 2018 Dortmund, Internationaler Saisonauftakt der Sportschützen 34. ISAS FP Einzel 
56. Platz 2018 Plzeň, 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES SP Einzel 
56. Platz 2018 Plzeň, 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES LP Einzel 
24. Platz 2018 Plzeň, 28th MEETING OF THE SHOOTING HOPES FP Einzel

Auszeichnungen 

Sportler des Jahres 2014 im Schützenverein Gut Ziel 1910 Gensungen
Sportler des Jahres 2014 im Schützenkreis 31
Auszeichnung für hervorragende Leistungen im Sport im Kreis Hersfeld-Rotenburg 2018

Weblinks 

 Fabian Müller holt Gold bei Hessischen Meisterschaften auf hna.de
 Fabian Müller in der Datenbank der International Shooting Sport Federation (englisch)

Einzelnachweise 

Sportschütze (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1999
Mann